Niemcy:
 Hochstetten – dzielnica Breisach am Rhein

Zobacz też:
 Hochstetten-Dhaun
 Hochstätten
 Höchstetten
 Linkenheim-Hochstetten